Vandhoo (Raa-atol) een eiland van het Raa-atol, Maldiven
 Vandhoo (Thaa-atol) een eiland van het Thaa-atol, Maldiven